Puch SV oder Puch SVS steht für folgende Motorradmodelle:

 Puch 125 SV
 Puch 125 SVS
 Puch 175 SV
 Puch 175 SVS